Джошуа (Джош) Смит (; род. 5 декабря 1985 года в Колледж-Парке, штат Джорджия) — американский баскетболист. Играет на позиции тяжёлого и лёгкого форварда. Имеет прозвище J-Smoove.

Биография 
Джош — один из пяти детей Паулетты и Пита Смитов. У него есть брат Уолтер и три сестры, Касола, Шанти и Фебе. Джош был известным баскетболистом на школьном уровне, учился в старшей школе Джона Макичерна в Повдер-Спрингз, а последний год обучения провёл в академии Оак Хилл в Виргинии, которая считает одной из лучших баскетбольных школ в США.

После окончания школы Смит не пошёл в колледж, а выставил свою кандидатуру на драфт НБА. На драфте 2004 года он был выбран под 17-м номером клубом «Атланта Хокс». В дебютном сезоне Смит в среднем за игру набирал 9,7 очков, делал 6,2 подбора и 2 блок-шота, он также выиграл конкурс слэм-данков в феврале 2005 года, а по итогам сезона был включён во вторую сборную новичков НБА.

В следующих сезонах Смит значительно улучшил свою статистику как в атаке (17,2 очка в среднем за игру в сезоне 2007/2008) и в защите (2,9 блок-шота в сезоне 2006/2007). 8 августа 2008 года Смит, ставший ограниченно свободным агентом, подписал пятилетний контракт на сумму 58 миллионов долларов, предложенный клубом «Мемфис Гриззлис», но «Хокс» предложили Джошу аналогичные условия и оставили его в команде.

2 февраля 2010 года в матче против «Оклахома-сити Тандер» Джош Смит сделал свой 1000 блок-шот, став самым молодым игроком в истории лиги, которому удалось достичь этой отметки.

22 декабря 2014 года был отчислен «Детройтом».

26 декабря подписал контракт с клубом «Хьюстон Рокетс» до конца сезона . Сумма контракта составила 2,07 миллиона долларов. Смит дебютировал в новой команде уже в тот же вечер в матче против «Мемфис Гриззлис». Выйдя со скамейки запасных Джош провёл на площадке 32 минуты, набрав 21 очко и сделав 3 передачи.

22 января 2016 года Смит вместе с правами на Сергея Лищука и денежной компенсацией был обменен обратно в «Хьюстон Рокетс» на права на Маарти Леунина.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания 

Баскетболисты США
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»